Влади́мир Абра́мович (Авраа́мович) Рогово́й () — советский кинематографист (директор фильма и режиссёр), заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).

Биография 
Родился 5 февраля 1923 года в Киеве в еврейской семье. Семья Роговых до начала Великой Отечественной войны переехала в Ижевск. Владимир учился в школе № 24 и жил в доме на углу Советской и Коммунаров. Отец Авраам Роговой был терапевтом, работал в Мединституте (сейчас ИГМА), его супруга Мария Державец возглавляла детскую клинику. Их сын Марк стал травматологом, профессором института ЦИТО. А второй сын — Володя — не пошёл по стопам родителей, ему всегда нравилось искусство. В 1941 году Владимир ушёл добровольцем на фронт. В войне участвовал и его отец (он работал в госпиталях).

Владимир Роговой — член ВКП(б) с 1944 года. В годы Великой Отечественной войны организатор самодеятельности 18-й стрелковой дивизии. Окончил экономический факультет ВГИКа (). Работал директором картин, вторым режиссёром у М. С. Донского, И. М. Анненского, И. А. Фрэза и других известных режиссёров ЦКДЮФ имени М. Горького.

В память о проведённом в Ижевске детстве часто устраивал премьеры своих фильмов в этом городе.

В —1968 годах — режиссёр киностудии «Беларусьфильм».

С 1968 года — режиссёр-постановщик ЦКДЮФ имени М. Горького.

Умер Владимир Абрамович Роговой от сердечного приступа 20 февраля 1983 года на 61-м году жизни. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Семья 
 Жена — Татьяна, была секретарем директора московского Дома кино.
 Сын — Михаил (род. 12.03.1956), режиссёр, сценарист и оператор документальных фильмов.

Награды 
  — заслуженный деятель искусств РСФСР
 медали
 Медаль «За боевые заслуги» (1944)

Фильмография 

  — Анна на шее (директор картины)
  — Екатерина Воронина — директор картины.
  — Рыжик (директор картины)
  — Здравствуйте, дети! (второй режиссёр)
  — Первый снег (второй режиссёр)
  — Приезжайте на Байкал (второй режиссёр)
  — Тысяча окон (совместно с А. В. Спешневым)
  — Годен к нестроевой
  — Приключения жёлтого чемоданчика (второй режиссёр)
  — Офицеры
  — Юнга Северного флота
  — Горожане
  — Несовершеннолетние
  — Баламут
  — Близнецы (сюжет в киножурнале «Ералаш» № 25)
  — У матросов нет вопросов
  — Женатый холостяк

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники экономического факультета ВГИКа
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Похороненные на Кунцевском кладбище